Wer är en ort i Indien.   Den ligger i distriktet Bharatpur och delstaten Rajasthan, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden New Delhi. Wer ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Wer är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Wer. Runt Wer är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bayāna,  km sydost om Wer. Trakten runt Wer består till största delen av jordbruksmark.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Rajasthan